Introspective () — третий студийный альбом британской поп-группы Pet Shop Boys, вышедший в 1988 году. В чарте Великобритании он занял второе место.

В 2001 году вышло издание альбома на двух дисках под названием Introspective / Further Listening 1988—1989.

Обзор 
Introspective сделан в стиле альбома ремиксов, хотя все песни были новыми (за исключением двух композиций: «Always on My Mind», дебютировавшей в августе 1987 года на передаче MTV, посвящённой 10-летию со дня смерти Элвиса Пресли, и вышедшей синглом в конце того же года и «I Want a Dog», которая была бисайдом к синглу «Rent»). В это же время музыканты приняли участие в съёмках художественного фильма «It Couldn’t Happen Here». После этого в карьере Pet Shop Boys наступил полуторагодичный перерыв.

Список композиций 
 «Left to My Own Devices» — 8:16
 «I Want a Dog» — 6:15
 «Domino Dancing» — 7:40
 «I’m Not Scared» — 7:23
 «Always on My Mind / In My House» — 9:05
 «It’s Alright» — 9:24

Высшие позиции в хит-парадах

Примечания 

Альбомы 1988 года
Альбомы Pet Shop Boys
Альбомы Parlophone
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы, спродюсированные Джулианом Мендельсоном
Альбомы, спродюсированные Стивеном Липсоном
Альбомы, спродюсированные Тревором Хорном